Серге́й Ме́льников: Мельников, Сергей (род. 1968) — советский и российский легкоатлет.
 Мельников, Сергей Николаевич (1959—2010) — заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации, Герой Российской Федерации.
 Мельников, Сергей Петрович (1894—1969) — депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Мельников, Сергей Фёдорович (1898—1976) — главный инженер Архангельского ЦБК, Герой Социалистического Труда. 
 Мельников, Сергей Фролович (1911—1944) — Герой Советского Союза.